Dette er en liste over Kirkeministre fra Danmark.

Kirkeministre i Danmark 

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="empty-cells: show; border-collapse: collapse"
|----- style="background:#efefef;"
! Periode
Minister
! Parti
|-----
| 1916-1920 || Th. V. Povlsen ||  Det Radikale Venstre
|-----
| 1920 || H. Edvard Hass ||  Uden for partierne
|-----
| 1920 || C.E.A. Ammentorp ||  Uden for partierne
|-----
| 1920-1922 || J.C. Christensen ||  Venstre
|-----
| 1922-1924 || Jacob Appel ||  Venstre
|-----
| 1924-1926 || N.P.L. Dahl
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1926-1929
| F. C. Bruun-Rasmussen
| Venstre 
|-----
| 1929-1935 || N.P.L. Dahl
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1935-1940 || Johannes Th.C. Hansen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1940-1942 || Vilhelm Fibiger
| Konservativ 
|-----
| 1942-1945 || V. Holbøll ||  Uden for partierne 
|-----
| 1945 || Arne Sørensen ||  Dansk Samling 
|-----
| 1945-1947 || Carl Martin Hermansen
| Venstre 
|-----
| 1947-1950 || Frede Nielsen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1950-1951 || Jens Sønderup ||  Venstre 
|-----
| 1950 || Bodil Koch
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1951-1953 || Carl Martin Hermansen
| Venstre 
|-----
| 1953-1966 || Bodil Koch
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1966-1968 || Orla Møller
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1968-1971 || Arne Fog Pedersen ||  Venstre 
|-----
| 1971-1973 || Dorte Bennedsen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1973-1975 || Kresten Damsgaard ||  Venstre 
|-----
| 1975-1978 || Jørgen Peder Hansen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1978-1979 || Egon Jensen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1979-1981 || Jørgen Peder Hansen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1981-1982 || Tove Lindbo Larsen
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1982-1984 || Elsebeth Kock-Petersen
| Venstre 
|-----
| 1984-1988 || Mette Madsen ||  Venstre 
|-----
| 1988-1993 || Torben Rechendorff ||  Det Konservative Folkeparti 
|-----
| 1993-1994 || Arne O. Andersen ||  Centrum-Demokraterne 
|-----
| 1994-1996 || Birte Weiss
| Socialdemokratiet 
|-----
| 1996-1998 || Ole Vig Jensen ||  Det Radikale Venstre 
|-----
| 1998-2000 || Margrethe Vestager ||  Det Radikale Venstre 
|-----
| 2000-2001 || Johannes Lebech ||  Det Radikale Venstre
|-----
| 2001-2005 || Tove Fergo ||  Venstre
|-----
| 2005-2007 || Bertel Haarder ||  Venstre
|-----
| 2007-2011 || Birthe Rønn Hornbech ||  Venstre
|-----
| 2011-2011|| Per Stig Møller ||  Det Konservative Folkeparti
|-----
| 2011-2014 || Manu Sareen || Det Radikale Venstre
|-----
| 2014-2015 || Marianne Jelved || Radikale Venstre
|-----
| 2015-2016 || Bertel Haarder ||  Venstre
|-----
| 2016-2019 ||Mette Bock ||  Liberal Alliance
|-----
| 2019-2021 || Joy Mogensen || Socialdemokratiet
|-----
| 2021-2022 || Ane Halsboe-Jørgensen || Socialdemokratiet
|-----
| 2022- ||Louise Schack Elholm || Venstre
|}

Eksterne henvisninger 
 Liste over Danmarks kirkeministre, km.dk